Акваре́ль:
 Акварель — живописная техника, использующая специальные акварельные краски или сами акварельные краски.
 «Акварель» — дебютный короткометражный художественный фильм режиссёра Отара Иоселиани.
 «Акварель» — документальный фильм Виктора Косаковского, вышедший в 2018 году.
 Акварель — именной поезд Московского метрополитена.
 Акварель — железнодорожная платформа в Волгограде.

См. также 
 Акварель по-сырому — техника в акварели.